Archicad — программный пакет для архитекторов, основанный на технологии информационного моделирования (Building Information Modeling — BIM), созданный венгерской фирмой Graphisoft, основанной в 1982 году. Предназначен для проектирования архитектурно-строительных конструкций и решений, а также элементов ландшафта, мебели и т. п.

При работе в пакете используется концепция виртуального здания. Согласно этой концепции, проект Archicad представляет виртуальную существующую в памяти компьютера модель реального здания. Для её выполнения на начальных этапах работы проектировщик фактически «строит» здание, используя при этом инструменты, имеющие свои полные аналоги в реальности: стены, перекрытия, окна, лестницы, разнообразные объекты и т. д. Завершив этап моделирования, пользователь может извлечь из виртуального здания все необходимые данные для дальнейшего создания проектной документации: планы этажей, фасады, разрезы, экспликации, спецификации, визуализации и пр. Archicad является одним из первых приложений в АИС-индустрии, реализовавших поддержку подхода OPEN BIM на основе межплатформенного формата взаимодействия IFC.

История Archicad 
Первая версия программы Archicad была создана в 1984 году под названием Radar CH. Она работала на компьютерах Apple Lisa и представляла собой программу для проектирования водопроводов.

Последующие версии программы появлялись в следующей последовательности:

 1986 — ArchiCAD 2.0
 1987 — ArchiCAD 3.0
 1988 — ArchiCAD 3.1
 1989 — ArchiCAD 3.3
 1990 — ArchiCAD 3.4
 1991 — ArchiCAD 4.0
 1992 — ArchiCAD 4.1
 1993 — ArchiCAD 4.16
 1994 — ArchiCAD 4.5
 1995 — ArchiCAD 4.55
 1996 — ArchiCAD 5.0
 1997 — ArchiCAD 5.1
 1998 — ArchiCAD 6.0
 1999 — ArchiCAD 6.5
 2001 — ArchiCAD 7.0
 2002 — ArchiCAD 8
 2003 — ArchiCAD 8.1
 2004 — ArchiCAD 9
 2006 — ArchiCAD 10

Далее новые версии (с номерами без расширений) выпускались ежегодно. В 2021 году вышла версия Archicad 25. Все версии до 4.16 выпускались под ОС Apple Macintosh. Версия 4.16 была выпущена под Windows 3.1. Все последующие версии, кроме 4.5, выпускались под ОС семейства Windows и MacOS X.

Инструменты

Инструменты создания конструктивных элементов 
Стены Аналог реальных стен. В плане могут быть прямые, трапецеидальные, многоугольные (произвольной формы). Вертикальное сечение может быть прямым, наклонным, с двухсторонним наклоном (трапециевидное), а также сложным профилем. Возможно моделирование деревянных стен из бревен или сруба. Модели могут иметь композитный (многослойный) состав. При построении стен они бесшовно сопрягаются друг с другом (допустимо отключение данной возможности).

Колонны Вертикальные или наклонные стержни прямоугольного, круглого или произвольного сечения. Сечение постоянно по всей колонне. Состоят из ядра и облицовки (при указании нулевой толщины облицовки — только из ядра).

Балки Прямолинейные, горизонтальные или наклонные элементы прямоугольного или профильного сечения. Сечение постоянно по всей длине балки. В балках могут быть устроены отверстия прямоугольной или круглой формы.

Перекрытия Прямоугольные призматические конструкции, расположенные в горизонтальной плоскости. В плане могут иметь любую форму. Могут иметь композитный состав. Ближайшим аналогом в реальности являются монолитные перекрытия.

КрышиНаклонные элементы покрытия. Возможно моделирование простого ската, многоскатной крыши, сводчатой крыши, купола. При пересечении друг с другом автоматически бесшовно не сопрягаются. Могут иметь композитный состав. В версиях Archicad до 9.0 только крыши могли использоваться для подрезки верха или низа конструктивных и библиотечных элементов. В версии 9.0 появилась возможность выполнения логических операций сложения, вычитания и пересечения для любых трёхмерных элементов, вследствие чего особая возможность крыш по подрезке стала неактуальной. Тем не менее, эта возможность была сохранена во всех последующих версиях Archicad.

3D сетки Поверхность произвольной в плане формы, имеющая различную высоту составляющих её точек. В основном используется для создания геоподосновы. Могут иметь нулевую толщину (поверхность) или представлять собой объёмное тело. В последнем случае, различную высоту можно задавать только точкам верхней плоскости. Основание такого тела будет горизонтальным, расположенным на одном постоянном уровне. Боковые грани тела будут отвесными. Не могут иметь композитного состава.

ПерегородкиНовый, появившийся в 12 версии, инструмент, позволяющий проектировать и документировать сложные конструкции, содержащие перегородки и навесные стены на плане этажа, в разрезах и 3D-окне. На примере перегородки определяется первый системный инструмент Archicad — новый подход к определению конструктивных элементов. Перегородка — это совокупность её элементов, упорядоченных согласно схеме, предназначенных для создания иерархической системы, которой можно оперировать как единым целым. При этом элементы системы любого иерархического уровня являются индивидуально доступными и редактируемыми. Инструмент Перегородка позволяет конфигурировать, размещать и редактировать такие её составляющие, как рамы, панели, аксессуары и соединительные элементы. Все они являются элементами перегородки, размещаемыми согласно опорной поверхности и в соответствии с предварительно определённой и редактируемой схемой.

СеткаДанный инструмент был включён в некоторые ранее локализованные версии Archicad; в Archicad 12 он стал стандартной составной частью пакета. Элементы сетки являются составными частями модели и предназначены для того, чтобы служить конструкцией, относительно которой размещаются многие элементы, или которая служит основой для идентификации местоположения в модели. Конструкторская и шаговая сетки являются глобальными, равномерно размещаемыми сетками, охватывающими все 2D-окно, и используются они в качестве вспомогательных средств при вводе и редактировании. В свою очередь, инструмент Сетка создаёт специальную локальную структурную сетку. Сетка, создаваемая этим инструментом, является интерактивной, поэтому Вы можете редактировать элементы сетки даже после их размещения. Элементы сетки могут редактироваться с помощью диалогового окна инструмента. Элементы сетки могут размещаться на плане этажа и в 3D-окне, вместе с тем они могут показываться в окнах разрезов, фасадов, внутренних видов и 3D-документов.

Оболочка Инструмент появился в 15 версии. Позволяет моделировать широкий спектр архитектурных объёмов свободных форм — как для исторических, так и для современных зданий.

Библиотечные элементы 
Объекты Параметрические элементы общего назначения. Различные железобетонные и металлические изделия, мебель, элементы визуализации (фигуры людей, деревья, автомобили и мн. др.). Особняком стоят объекты, не имеющие 3D-представления и используемые в основном при оформлении чертежей — стандартные таблицы, штампы и пр.

Источники света Элементы дополнительного (помимо солнца) освещения. Параметры источников света в основном идентичны параметрам объектов. Отличие заключается в наличии ряда уникальных управляющих элементов (параметров): выключателя, регулятора цвета светового потока и его яркости.

Окна и двериСпециализированные параметрические элементы для вставки в стены соответственно окон и дверей. Стандартная библиотека Archicad включает в себя прямоугольные, треугольные, многоугольные, арочные окна и двери, а также пустые проёмы разнообразных форм. Возможно устройство окон с четвертями различного вида. Окна могут быть угловыми. Ниши в стенах и пилястры в Archicad тоже относятся к этому классу объектов.
Особенностью окон и дверей является их зависимость от стен. Окно или дверь не может существовать вне стены (в виде отдельного оконного переплета, например).

Световые люки В основном аналогичны окнам, но размещаются не в стенах, а в крышах. При установке автоматически привязываются к поверхности крыши, воспринимают её уклон и создают проём в крыше.

Концы стен Специальные параметрические объекты. Представляют собой разнообразные утолщения, скосы и скругления торцов стен.

ЛестницыОбъекты, представляющие собой аналог реальных лестниц. Параметры полностью аналогичны параметрам объектов, однако в связи с особой важностью данных элементов выделены в отдельный инструмент. Возможно создание новых типов лестниц в программе StairMAKER, поставляемой с Archicad и интегрированной в программу. Доступны прямолинейные, криволинейные, винтовые лестницы, а также пандусы.

Элементы, используемые для создания архитектурно-строительных чертежей 
Archicad предоставляет широкие возможности для 2D черчения. При выпуске графической документации по проекту обойтись без 2D черчения, разумеется, невозможно. Существуют следующие инструменты 2D черчения: линии, полилинии, дуги, окружности, эллипсы, сплайн-кривые, штриховки, текстовые блоки, выносные надписи, линейные, радиальные и угловые размеры, отметки уровня.

Преимущества и недостатки 
Основным преимуществом программы является естественная взаимосвязь между всеми частями проекта. Технология виртуального здания (BIM, ЦМО) позволяет работать не с отдельными, физически никак не связанными между собой чертежами, а со всем проектом в целом. Любые изменения, сделанные, к примеру, на плане здания, автоматически отобразятся на разрезах, видах, в спецификациях, экспликациях и пр. Такой подход обеспечивает значительное сокращение времени проектирования. Кроме того, при правильной работе с виртуальным зданием гарантировано обнаружение и устранение большинства проблем, которые обязательно проявились бы на более поздних этапах проектирования или, что ещё хуже, уже на строительной площадке.

Благодаря большому количеству настроек стандартных инструментов, объекты настраиваются в соответствии с пожеланиями пользователя.

Archicad позволяет работать над одним проектом группе архитекторов. Развитая система групповой работы (teamwork) также сокращает время проектирования и способствует недопущению несоответствий в частях проекта, разрабатываемых разными архитекторами. В 13-й версии программы была представлена революционная технология Teamwork 2.0, обеспечивающая непревзойдённую гибкость и целостность командной работы.

Начиная с 12 версии Archicad разработчик выпускает дополнительные приложения, призванные расширить функциональность базового продукта. Среди этих приложений:
 MEP Modeler , предназначенный для создания, редактирования и импорта 3D-моделей инженерных коммуникаций в среде Archicad,
 EcoDesigner , позволяющий проводить энергетические расчёты здания силами архитекторов,
 Virtual Building Explorer , предназначенный для создания интерактивной презентации созданного в Archicad проекта.
 BIMx и BIMxPRo, предназначенные для доступа к BIM-моделям с мобильных устройств.

Недостатком программы можно считать ограниченные возможности по созданию объектов со сложной, нестандартной геометрией (например, поверхности NURBS, скульптурное моделирование), что зачастую не позволяет проектировщику стандартными средствами реализовать все свои идеи в полной мере. Для решения такой проблемы можно воспользоваться импортом из сторонних программ наподобие Cinema 4D, 3ds Max. Также Archicad не предусматривает многовариантности проектирования (это решение не выделено в отдельный инструмент — класс) — в любой момент времени в рамках одного файла предпочтительно иметь один полноценный вариант принимаемых архитектурно-строительных решений (однако этот недостаток до некоторой степени можно решить отображением комбинаций слоёв).

Некоторым недостатком можно считать достаточно высокую (около 118,5 тыс. руб.) стоимость Archicad. Однако, начиная с 2006 года компания «Graphisoft» предлагают начинающим пользователям урезанную версию программы Archicad StarT Edition.

Лицензионная политика производителя 
Имеется три типа лицензий Archicad: коммерческая, учебная (для студентов, преподавателей и учебных заведений) и испытательная (триал). Все лицензии, кроме коммерческой, абсолютно бесплатные. Также имеется демонстрационная версия.

В процессе установки АrchiCAD будет выведено сообщение, предлагающее выбрать вариант лицензии. При отсутствии лицензионного ключа предлагается воспользоваться демо версией.

Если у Вас коммерческая лицензия, то в состав пакета включается электронный ключ защиты Archicad.

Если у Вас учебная или испытательная лицензия, то Вы получаете серийный номер Archicad на сайте разработчика.

Коммерческая лицензия 
Для запуска коммерческой версии Archicad в полноценном режиме необходимо, чтобы был подключен электронный ключ защиты. В зависимости от приобретённого Вами пакета ключ защиты позволяет использовать Archicad либо в однопользовательском режиме, либо в сети.

Примечание: Если Вы имеете сетевую версию, то DVD будет содержать сетевые утилиты. Обратитесь к файлу Read-Me для получения дополнительной информации.

Примечание: Ваш электронный ключ защиты может быть либо WIBU, либо CODEMeter. При установке Вы указываете разновидность Вашего ключа.

Если у Вас имеется электронный ключ защиты, Archicad будет функционировать в полноценном режиме, только если Вы используете файлы, созданные в коммерческой версии. Если же вы открываете файл, созданный в учебной версии, ArchiCAD переключается в учебный режим и при печати и выводе на плоттер на выводимых страницах появляются водяные знаки. При попытке запуска коммерческой лицензии на компьютере без подключённого электронного ключа защиты Вам будет предложено запустить демоверсию программы или выйти из неё.

Учебная лицензия 
Данный вид лицензий предназначен для студентов, преподавателей и учебных заведений. Функциональных отличий от коммерческой версии не имеет, расширения файлов Archicad, созданных в учебной версии, такие же, как и в коммерческой (PLN — для индивидуального проекта и PLA — для архивного индивидуального проекта). При печати файла, созданного в учебной версии или выводе его на плоттер каждая страница будет содержать водяные знаки.
Файл Archicad, созданный в учебной версии, может быть открыт в коммерческой версии Archicad, однако при этом Archicad переключается в учебный режим. То же самое происходит с проектами учебной версии, совместно использующими Teamwork: если Вы присоединились к такому проекту с использованием коммерческой версии, то эта версия переключается в учебный режим.

Установка учебной лицензии совпадает с обычной установкой Archicad, с учётом нескольких исключений:
 Вместо использования электронного ключа защиты, Archicad запросит у Вас указать серийный номер.
 Если у Вас лицензия на учебное заведение (Академическая), то Вы сможете создать специальный установочный пакет
Многие расширения программы позволяют полноценно работать в учебном режиме без ограничений.

Испытательная лицензия 
Позволяет опробовать все возможности Archicad в течение 30 дней на одном компьютере.

Хотя испытательная лицензия предоставляет все возможности программы, она имеет следующие ограничения по сравнению с коммерческой лицензией:
 Каждая испытательная установка Archicad имеет свой собственный формат файла, поэтому работать в групповом проекте невозможно. Возможно опробовать функциональные возможности Teamwork, если пользователь сделает проект групповым и будет производить доступ к нему на компьютере, где установлена испытательная версия.
 Файлы полной коммерческой версии, открываемые в испытательной версии, преобразуются в формат файла испытательной версии.
 Файлы испытательной версии содержат водяные знаки.
 Испытательная версия не предоставляет возможность сохранять файлы в формате предыдущей версии программы.
Внимание: После конвертирования испытательной версии Archicad в коммерческую, не забудьте открыть и повторно сохранить все файлы, сделанные в испытательной версии. Это можно сделать только с помощью данной копии ArchiCAD. Если деинсталлировать эту копию Archicad, то созданные с её помощью файлы вообще не будут открываться.

Демоверсия 
Демоверсия программы Archicad имеет следующие ограничения по сравнению с коммерческой лицензией: невозможно выполнять сохранение проекта, невозможно выполнять вывод на принтер и плоттер, невозможно выполнять операции копирования и вставки, невозможно работать в групповом режиме. Эти команды и пункты меню являются недоступными, а заголовок окна Archicad заменяется на Archicad Демо. Кроме того, в правом нижнем углу рабочего окна присутствует логотип Graphisoft. Демоверсия запускается, если к компьютеру не подключен ключ защиты, или если он испорчен, или если все имеющиеся лицензии в настоящий момент используются.

ArchiCAD START Edition 
Этот пакет создан на основе соответствующей версии Archicad путём исключения из него функций и возможностей, нехарактерных для небольших архитектурно-строительных фирм. Полный список отличий Archicad START Edition и Archicad можно просмотреть на официальном русскоязычном сайте Archicad в соответствующем разделе (см. п. 7.1).

При необходимости, Archicad START Edition может быть обновлён до полной версии Archicad, при этом со всеми ранее созданными файлами можно работать без каких-либо ограничений.

В феврале 2011 года компания Graphisoft объявила о выходе Archicad Start Edition 2011.

В январе 2017 года объявлено о выходе Archicad Star(t) Edition 2017.

Системные требования 
Начиная с Archicad 12, многоядерные процессоры включаются в рекомендуемую стандартную платформу для повышения производительности вычислений. Это особенно отражается на выполнении операций навигации и построении 3D-модели, включая построение разрезов с учётом отбрасывания теней.

Основные системные требования:

Mac OS
 Mac OS X 10.5 или новее
 Mactel: Macintosh с любым Intel процессором

Windows
 Microsoft Windows XP Professional, Vista Business/Enterprise/Ultimate Edition, Windows 7. Установщик Archicad автоматически установит Java 1.6 и QuickTime 7, если их нет на компьютере.
 Intel Pentium 4 или любой другой совместимый процессор с такими же или более высокими характеристиками.

Факультативное периферийное оборудование 
В Archicad можно использовать все основные типы принтеров, плоттеров и дигитайзеров. Перьевые плоттеры (или растровые плоттеры в режиме перьевых плоттеров) не поддерживаются, начиная с версии Archicad 8.1. Пользователи, желающие использовать перьевые плоттеры, должны сохранить соответствующую предыдущую версию Archicad.

Archicad 12 не поддерживает драйверы дигитайзеров Graphisoft, однако драйверы производителей дигитайзеров поддерживаются в этой новой версии Archicad с использованием мышки.

Примечания

Литература 
 С. Титов. «ArchiCAD 7.0». М, «Кудиц-образ», 2002
 Документация по программе ArchiCAD 12.
 
 
 
 
 Дополнительная литература

Ссылки 
Graphisoft BIM Server
 
 Archicad Wiki

CAD
BIM
Программное обеспечение для macOS
Трёхмерные САПР
САПР в строительстве и архитектуре
САПР